FOH oder FoH steht für:
 Front of House, bei Theater- und Konzert-Veranstaltungen diejenigen Bereiche, die für das Publikum zugänglich sind
 FOH – gebräuchliche Abkürzung für „Freundlicher Opel-Händler“ in der Opel-Szene

FOH